Pas sur la bouche, une opérette française de 1925 d'André Barde et Maurice Yvain ;
 Pas sur la bouche, un film français de 1931 réalisé par Nicolas Evreinoff et Nicolas Rimsky – () ;
 Pas sur la bouche (titre original allemand : ), un court-métrage allemand de 1999 réalisé par  –  ;
 Pas sur la bouche, un film français de 2003 réalisé par Alain Resnais ;
 Pas sur la bouche, un documentaire télévisé français de 2011 réalisé par Mireille Darc – .